Le barrage de Jebel Aulia est un barrage au Soudan sur le Nil Blanc. Il a été construit en 1937. En 2003, une centrale hydroélectrique a été rajouté au barrage avec une puissance de .

Voir aussi 
 le Nil Blanc

Notes et références

Jebel Aulia
Système hydrologique du Nil